The Uninvited (serie), een sciencefictionserie uit 1997. 
The Uninvited (Thunderbirds), een aflevering van de televisieserie Thunderbirds
The Uninvited (1944) – een film uit 1944
The Uninvited (1996) – een televisiefilm uit 1996
The Uninvited (2003) – een Koreaanse film uit 2003
The Uninvited (2008) - een Amerikaanse horrorfilm uit 2008
The Uninvited (2009) - een Amerikaanse horrorfilm uit 2009
The Uninvited (band) – een band uit Los Angeles